ПФК Локомотив (София) през сезоните
Футболни отбори през сезон 2009/10